Giandomenico Baldisseri (1938-1985) – calciatore italiano
 Lorenzo Baldisseri (n. 1940) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Luca Baldisserri (n. 1962) – ingegnere italiano

Pagine correlate 
 Baldissero